35 Волос Вероники (, HD 112033) — кратная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 282 световых лет (около 86,5 парсека) от Солнца. Возраст звезды определён как около 420 млн лет.

Характеристики 
Первый компонент (HD 112033Aa) — оранжево-жёлтый гигант спектрального класса G5III, или G7III, или G8III, или G8, или K0III, или K0. Видимая звёздная величина звезды — +5,2m. Масса — около 1,708 солнечной, радиус — около 18,529 солнечных, светимость — около 76,803 солнечных. Эффективная температура — около 5152 K.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 268,94 юпитерианских (0,2567 солнечной). Удалён на 1,788 а.е..

Третий компонент — HD 112033Ab. Масса — около 0,81 солнечной. Орбитальный период — около 2908,25 суток (7,9624 года). Удалён на 0,007 угловой секунды.

Четвёртый компонент (HD 112033B) — жёлто-белая звезда спектрального класса F3V. Видимая звёздная величина звезды — +8m. Масса — около 1,46 солнечной. Орбитальный период — около 539,4 года. Удалён на 1,3 угловой секунды.

Пятый компонент (HD 112033C) — жёлтый карлик спектрального класса G3V, или G3IV, или G. Видимая звёздная величина звезды — +9,1m. Радиус — около 0,98 солнечного, светимость — около 0,872 солнечной. Эффективная температура — около 5645 K. Удалён на 28,7 угловых секунды.

Примечания